

Astronomia 
 5 Tauri – stella appartenente alla costellazione del Toro
 16 Tauri – nome alternativo di Celeno, stella della costellazione del Toro
 17 Tauri – nome alternativo di Elettra, stella della costellazione del Toro
 18 Tauri – stella appartenente alla costellazione del Toro
 23 Tauri – nome alternativo di Merope, stella della costellazione del Toro
 27 Tauri – nome alternativo di Atlas, Stella tripla della costellazione del Toro
 28 Tauri – nome alternativo di Pleione, stella della costellazione del Toro
 109 Tauri – stella visibile in direzione della costellazione del Toro
 119 Tauri – stella appartenente alla costellazione del Toro
 Alfa Tauri – nome alternativo di Aldebaran, stella della costellazione del Toro
 Beta Tauri – nome alternativo di Elnath, stella della costellazione del Toro
 Epsilon Tauri – nota anche come Ain, stella della costellazione del Toro
 Epsilon Tauri b – pianeta extrasolare in orbita attorno alla stella Epsilon Tauri
 Eta Tauri – nome alternativo di Alcyone, sistema solare della costellazione del Toro
 Kappa Tauri – sistema solare appartenente alla costellazione del Toro
 Lambda Tauri – stella appartenente alla costellazione del Toro
 Pi Tauri – stella appartenente alla costellazione del Toro
 RV Tauri – stella appartenente alla costellazione del Toro
 T Tauri – stella appartenente alla costellazione del Toro
 Variabile RV Tauri – classe di Stelle variabili supergiganti
 XZ Tauri – stella, forse binaria, appartenente alla costellazione del Toro
 Zeta Tauri – Stella binaria, appartenente alla costellazione del Toro

Geografia 
 Tauri – catena montuosa di confine tra Austria e Italia
 Alpi dei Tauri occidentali – catena montuosa austriaca
 Alpi dei Tauri orientali – catena montuosa austriaca
 Alti Tauri – sottosezione delle Alpi dei Tauri occidentali
 Parco nazionale Alti Tauri – parco nazionale austriaco, situato tra le omonime montagne
 Tauri di Radstadt – massiccio montuoso delle Alpi dei Tauri orientali
 Tauri di Seckau – massiccio montuoso delle Alpi dei Tauri orientali
 Tauri di Schladming e di Murau – gruppo montuoso delle Alpi dei Tauri orientali
 Tauri di Wölz e di Rottenmann – massiccio montuoso delle Alpi dei Tauri orientali

Trasporti 
 Ferrovia dei Tauri – linea ferroviaria austriaca che collega Schwarzach im Pongau e Spittal an der Drau
 Tunnel ferroviario dei Tauri – galleria ferroviaria

Altro 
 Forum Tauri – antico nome del Foro di Teodosio
 Tauri – casa editrice e discografica italiana
 Tauri – antico popolo della penisola della Crimea
 Tauri Torino – squadra di football americano della città di Torino

Pagine correlate 
 Tau'ri
 Tauride
 Taurini
 Tauro